El término meneacola puede referirse a:

 Meneacola (C. fuscus), uno de los nombres comunes del ave Cinclodes fuscus;
 Meneacola (C. nigrofumosus), uno de los nombres comunes del ave Cinclodes nigrofumosus;
 Meneacola (C. albidiventris), uno de los nombres comunes del ave Cinclodes albidiventris;
 Meneacola (G. cunicularia), uno de los nombres comunes del ave Geositta cunicularia.